Scarpelli è un cognome italiano e può riferirsi a:
 Filiberto Scarpelli (1870-1933), giornalista e disegnatore italiano, padre di Marco, Manlio e Furio e fratello di Tancredi
 Filiberto Scarpelli (1947), fotografo e regista italiano
 Furio Scarpelli (1919-2010), sceneggiatore italiano, figlio di Filiberto e fratello di Marco e Manlio; lo "Scarpelli" del duo di sceneggiatori Age & Scarpelli
 Giacomo Scarpelli, storico della filosofia e sceneggiatore italiano, figlio di Furio
 Marco Scarpelli (1918-1995), direttore della fotografia italiano, figlio di Filiberto e fratello di Manlio e Furio
 Manlio Scarpelli (1924-1984), sceneggiatore e regista italiano, figlio di Filiberto e fratello di Marco e Furio
 Tancredi Scarpelli (1866-1937), illustratore e disegnatore italiano, fratello di Filiberto
 Uberto Scarpelli (1924-1993), filosofo italiano
 Umberto Scarpelli (1904-1980), regista e sceneggiatore italiano